La Collada del Llop és una muntanya de 2.240 metres que es troba entre els municipis de Gósol al Berguedà i la Coma i la Pedra al Solsonès. És un cim secundari de la Serra de les Comes (Serra del Verd), a tocar del Cap d'Urdet.

Referències 

Muntanyes de Gósol
Muntanyes de la Coma i la Pedra